Ерофеево — название населённых пунктов в России:
 Ерофеево — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Ерофеево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ерофеево — село в Ленинском районе Крыма.
 Ерофеево — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Ерофеево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.